Kovača vas je ime več naselij v Sloveniji:

 Kovača vas, občina Črnomelj
 Kovača vas, občina Slovenska Bistrica

Naselja v Sloveniji